The Rules of Hell — коллекция из четырёх перемонтированных альбомов британской хэви-металической группы Black Sabbath с участием вокалиста Ронни Джеймса Дио, вышедшая в 2008 году.

Об альбоме 
Диски, вошедшие в Бокс-сет:

 1980 — Heaven and Hell
 1981 — Mob Rules
 1982 — Live Evil (2 CD)
 1992 — Dehumanizer

Сборник был выпущен 22 июля 2008 года лейблом Rhino. Heaven & Hell c целью поддержки этого сборника организовали выступления Metal Masters Tour с участием Judas Priest, Motörhead и Testament.

Бокс-сет не включает в себя три вновь записанных трека, которые вошли в другой сборник группы: Black Sabbath: The Dio Years. Также не включает концертную запись песни Heaven And Hell из альбома Live from Radio City Music Hall (некоторые интернет-магазины предлагают эти три трека как бонусы при покупке сборника).

Эксклюзивная версия Best Buy 
Версия этого сборника продавалась ограниченное время на Best Buy как эксклюзивная. В этой редакции был включен дополнительный диск, содержащий пять концертных треков.
 «Neon Knights»
 «The Mob Rules»
 «Children Of The Grave»
 «Voodoo»
 «Country Girl»

Первые четыре трека также были включены в английскую редакцию диска The Dio Years.

Примечания

Ссылки 

Сборники 2008 года
Сборники Black Sabbath
Сборники на английском языке
Сборники Rhino Records
Бокс-сеты Black Sabbath